Лариновка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лариновка — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Украина 
 Лариновка — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.